Marange kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marange-Zondrange, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Marange-Silvange, departementet Moselle i regionen Grand Est,